Старчевич () — балканське прізвище, зокрема хорватське.

Відомі носії:

 Анте Старчевич (1823—1896) — хорватський політик, публіцист, письменник.
 Божо Старчевич (1988) — хорватський борець греко-римського стилю.
 Шиме Старчевич (1784—1859) — хорватський священик та лінгвіст.

Хорватські прізвища